Kanaltunnel bezeichnet:

 Bauwerke, mit denen ein schiffbarer Kanal durch einen Berg geführt wird: siehe Schiffstunnel

 Tunnel von Bewässerungskanälen:
 Kanal von Gap, unter dem Col de Manse im französischen Departement Hautes Alpes

 Tunnel zur Wasserzuführung zu einem Wasserkraftwerk
 Der Werkskanal zum Murkraftwerk Pernegg

 Tunnel für den Straßen- oder den Eisenbahnverkehr unterhalb eines Kanals:
 Eurotunnel, Bahn unter dem Ärmelkanal Frankreich-England
 Kanaltunnel Rendsburg, Straße zweiröhrig unter dem Nord-Ostsee-Kanal
 
Siehe auch: